«Sin límite» -o «Sin límites»- puede referirse a:

Cine y televisión 
Sin límite
 Sin límite (Without Limits, 1998), película estadounidense.
Sin límites
 Sin límites, (Bound, 1996) película estadounidense.
 Sin límites (Little ashes, 2008), película hispanobritánica.
 Sin límites (Limitless, 2011), película estadounidense dirigida por Neil Burger.
 Sin límites (1998), programa de televisión de la cadena española Antena 3.
 Sin límites (n/d), programa de televisión deportivo de Argentina.
 Sin límites (1998), telenovela colombiana.
 Sin límites (2000), telenovela ecuatoriana.
 Sin límites (2022), serie de televisión web española de Amazon Prime Video
Variantes
 Amar sin límites (2006), telenovela mexicana.
 Sin Límites (programa) (2014), programa para la inclusión económica de personas en discapacidad.